media
DuckTales, animatieserie van 1987-1990
DuckTales (televisieserie uit 2017), animatieserie uit 2017

computerspellen
DuckTales (computerspel), op de serie gebaseerd platformspel dat is ontwikkeld in 1989
DuckTales 2, idem in de jaren 90 voor NES en Gameboy
DuckTales: The Quest for Gold, idem voor Apple II, MS-DOS en huiscomputers